Месеча — українське прізвище.

Відомі носії:

 Месеча Олег Олексійович (1953—2013) — радянський і український актор театру і кіно.
 Месеча Сергій Олександрович (1983—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Українські прізвища